U-44 — большая океанская немецкая подводная лодка типа IX-A, времён Второй мировой войны. Заложена 15 сентября 1937 года на верфи AG Weser в Бремене. Заводской номер 949. Спущена на воду 5 августа 1939 года.

Служба 
Введена в строй 4 ноября 1939 года. Входила в 6-ю флотилию до 31 декабря 1939 года, использовалась как тренировочная п/л. С 1 января 1940 года по 13 марта 1940 года входила во 2-ю флотилию.

Лодка совершила два боевых похода, потопив 8 судов (30 885 брт).

Погибла 13 марта 1940 года со всем экипажем — 47 человек.

Командиром лодки на протяжении всей её карьеры был капитан-лейтенант (с 1 марта 1940 года корветтен-капитан) Людвиг Матес.

Первый поход 
 06.01.40 — 09.02.40, 35 суток

 8 судов потоплено — 30.885 брт. 

6 января 1940 года лодка вышла в свой первый поход в Атлантику, к берегам Португалии, из Вильгельмсхафена.

Поход оказался удачным и в течение месяца лодка в Бискайском заливе и у берегов Португалии потопила 8 судов (в основном одиночных) и благополучно вернулась домой, в Вильгельмсхафен.

Перед этим, 16 марта при атаке конвоя HX 112 была безрезультатно контратакована кораблями охранения, которые сбросили на неё 24 глубинные бомбы.

Второй поход 
 13.03.40 — 13.03.40, 1 сутки

 без результатов, лодка ПОГИБЛА 

В свой второй поход «U-44» вышла 13 марта снова из Вильгельмсхафена.

В тот же день, в Северном море, субмарина подорвалась и затонула на мине английского минного заграждения «Field No 7», выставленного английскими эсминцами «Express», «Esk», «Icarus» и «Impulsive».

Также английский эсминец «Fortune» претендовал на потопление лодки в тот день. Однако позже эти результаты были пересмотрены.

Список побед 

Потопленные и поврежденные суда:

Ссылки 
 U-44 на Uboat.net